Puerto Príncipe може да се односи на:
Порт о Пренс, шпански назив највећег града на Хаитију
Камагвеј (град), шпански назив за Камгвеј, град на Куби